Barzan – miasto w Iraku
 Barzan – wieś w Iranie.
 Barzan – miejscowość i gmina we Francji
 Barzan Ibrahim al-Tikriti
 Barzan – kontenerowiec